Виктор Шульгин:
 Шульгин, Виктор Николаевич (1894—1965) — историк, педагог, музейный деятель, член Государственного учёного совета, член коллегии Народного комиссариата просвещения.
 Шульгин, Виктор Сергеевич (1921—1992) — советский актёр театра и кино. Шульгин, Виктор Фёдорович (род. 1957) — советский, украинский и российский химик.